Влади́мир Бори́сов:
 
 Борисов, Владимир Борисович (1902—1941) — советский военачальник, генерал-майор, командир стрелкового корпуса.
 
 Борисов, Владимир Евгеньевич (1943—2012?) — советский диссидент и правозащитник.
 
 Борисов, Владимир Николаевич (1901—1984) — советский политработник, полковник.
 Борисов, Владимир Фёдорович (1961—2010) — математик, лауреат премии имени А. М. Ляпунова.